Dahlia - gênero botânico
Dahlia (álbum) - da banda X Japan
Dahlia (canção)

Desambiguação